Die Segunda División 1957/58 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 15. September 1957 und endete am 1. Juni 1958. Zwischen dem 22. und 29. Juni 1958 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Oviedo und Betis Sevilla.

Vor der Saison 
Die 36 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 18 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Deportivo La Coruña und CD Condal teil. Aus der Tercera División kamen CD Alcoyano, CD Baskonia, AD Plus Ultra und Recreativo Huelva. Atlético Ceuta übernahm den Ligaplatz von Atlético Tetuán nach dessen Zusammenschluss.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Relegation 

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Oviedo
 1. (Gr. Süd)  – Betis Sevilla

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – Caudal Deportivo
 16. (Gr. Nord) – Cultural Leonesa
 17. (Gr. Nord) – SD Eibar
 18. (Gr. Nord) – CP La Felguera
 15. (Gr. Süd)  – Recreativo Huelva
 16. (Gr. Süd)  – Deportivo Xerez
 17. (Gr. Süd)  – FC Alicante
 18. (Gr. Süd)  – CD Alcoyano

 Absteiger aus der Primera División
 Real Valladolid
 Real Jaén

 Aufsteiger in die Segunda División
 Atlético Almería
 FC Barakaldo Altos Hornos
 FC Elche
 Real Unión Irún

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1957/58
Fußballsaison 1957/58